Bisu steht für:
 Ingrid Bișu, deutsch-rumänische Schauspielerin
 Bisu (Automarke), chinesische Automarke
 Chongqing Bisu Automobile, chinesischer Automobilhersteller

BISU steht für:
 Beijing International Studies University, siehe Zweite Pekinger Fremdsprachenhochschule

Abkürzung